В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Dallas 1986, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Клаудія Коде-Кільш і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Гана Мандлікова і Венді Тернбулл 4-6, 7-5, 6-4.

Сіяні пари 

 Клаудія Коде-Кільш /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Гана Мандлікова /  Венді Тернбулл (фінал)
 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (2-ге коло)
 Еліз Берджін /  Розалін Нідеффер (півфінал)

 Кріс Еверт /  Енн Вайт (2-ге коло)
 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (2-ге коло)
 Відсутня
 Джо Дьюрі /  Ева Пфафф (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Virginia Slims of Dallas